De hoofdmonitor (Engels: Head Boy) is in de Harry Potter-boeken de baas van de klassenoudsten en geeft hen in het begin van het schooljaar instructies. De hoofdmonitoren worden enkel gekozen in het zevende jaar. Er zijn in totaal twee hoofdmonitoren op Zweinstein: een jongen en een meisje. De hoofdmonitoren worden gekozen door de schoolleiding, krijgen een speciale badge en mogen gebruikmaken van een speciale badkamer. Om hoofdmonitor te zijn, hoeft men niet eerst klassenoudste geweest te zijn.

Enkele personages die hoofdmonitor zijn geweest
 Lily Evers
 James Potter
 Marten Vilijn
 Percy Wemel
 Bill Wemel
 Teddy Lupos
 Minerva Anderling

Zweinstein